Stelis — род пчёл из подсемейства Megachilinae семейства мегахилид.

Распространение 
В Европе 23 вида. В Неарктике встречаются 55 видов этого рода.

Описание 
Брюшко чёрное, изредка со светлым рисунком. Первый членик средней лапки короче средней голени. Аролии развиты. Длина около 6—12 мм. Клептопаразиты других мегахилид.

Виды 
Некоторые виды:

Примечания

Ссылки 
 BugGuide

Роды пчёл
Паразиты пчёл
Мегахилиды